Maria Clotilde di Borbone-Francia (conosciuta come Madame Clotilde, 1759-1802) – principessa di Francia e regina di Sardegna
 Maria Clotilde di Savoia (1843-1911) – nobile italiana